Název Breznický potok má více vodních toků:

 Breznický potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okresech Zvolen a Žiar nad Hronom
 Breznický potok (přítok Korytiny) – levostranný přítok Korytiny na Slovensku v okrese Námestovo
 Breznický potok (přítok Kruhovského potoka) – pravostranný přítok Kruhovského potoka na Slovensku v okrese Sobrance